Les Élections régionales de 1991 en Haute-Autriche (Landtagswahl in Oberösterreich 1991) se sont tenues en Autriche dans le land de Haute-Autriche, le . 

1991
Haute-Autriche
6 octobre
Politique en octobre 1991